Fernando Tamagnini de Abreu e Silva – generale portoghese
 Filippo Tamagnini – politico sammarinese
 João Tamagnini Barbosa – politico portoghese
 Roberto Tamagnini – ex tiratore a segno sammarinese
 Tamagnini Manuel Gomes Baptista, noto come Nené – ex calciatore portoghese
 Torquato Tamagnini – scultore e medaglista italiano
 Vittorio Tamagnini – pugile italiano